Spiroberotha är ett släkte av insekter. Spiroberotha ingår i familjen Berothidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nätvingar
Spiroberotha